Сельское поселение Андреевское — сельское поселение в составе Вашкинского района Вологодской области.
Центр — деревня Андреевская.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 816 человек.

История 
1 января 2006 года в составе Вашкинского района были образованы
 Андреевское сельское поселение с центром Андреевская, в которое вошёл Андреевский сельсовет (ОКАТО 19 212 804),
 Островское сельское поселение с центром Остров, в которое вошёл Островский сельсовет (ОКАТО 19 212 824).

Законом Вологодской области от 8 апреля 2009 года № 1990-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Андреевское и Островское — в сельское поселение Андреевское с административным центром в деревне Андреевская.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3689-ОЗ, сельские поселения Андреевское, Васильевское, Ивановское и Роксомское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Андреевское с административным центром в деревне Андреевская.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Андреевский сельсовет входило 33 населённых пункта, в Островский — 14. С тех пор состав этих сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 47 населённых пунктов, в том числе
46 деревень,
1 посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Вашкинского района
Сельские поселения Вологодской области